Крумово — село в Болгарии:
 Крумово — в Варненской области;
 Крумово — в Кюстендилской области;
 Крумово — в Пловдивской области;
 Крумово — в Ямболской области.

См. также 
 Крумово-Градиште